Кавка́зская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 

 Кавказская улица — улица в Алма-Ате
 Кавказская улица — улица в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области

Россия 

 Кавказская улица — улица в Астрахани
 Кавказская улица — улица в Биробиджане
 Кавказская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Кавказская улица — улица в селе Борисовка Новороссийска Краснодарского края
 Кавказская улица — улица в Брянске
 В Волгограде:
 Кавказская улица
 Кавказская улица (посёлок Заречный)
 В Геленджике Краснодарского края:
 Кавказская улица
 Кавказская улица (село Адербиевка)
 Кавказская улица — улица в Димитрограде Ульяновской области
 Кавказская улица — улица в Ижевске
 Кавказская улица — улица в Казани
 Кавказская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Кавказская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Кавказская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Кавказская улица — улица в Копейске Челябинской области
 Кавказская улица — улица на хуторе Красная Поляна Армавира Краснодарского края
 Кавказская улица — улица в Краснодаре
 Кавказская улица — улица в посёлке Краснооктябрьском Волжского Волгоградской области
 В Курске:
 Кавказская улица
 2-я Кавказская улица
 3-я Кавказская улица
 4-я Кавказская улица
 Кавказская улица — улица в селе Левокумском Левокумского района Ставропольского края
 На хуторе Ленинаване Мясниковского района Ростовской области:
 Кавказская улица
 2-я Кавказская улица
 Кавказская улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Кавказская улица — улица в Липецке (Матырский район)
 Кавказская улица — улица в Майкопе
 Кавказская улица — улица в Нальчике
 Кавказская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Кавказская улица — улица в селе Новогорском Граховского района республики Удмуртия
 Кавказская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Кавказская улица — улица в Новосибирске
 Кавказская улица — улица в Новочеркасске Ростовской области
 Кавказская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Кавказская улица — улица в Оренбурге
 Кавказская улица — улица в Перми
 Кавказская улица — улица в Петропавловске-Камчатском
 Кавказская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Кавказская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 Кавказская улица — улица в Рубцовске Алтайского края
 Кавказская улица — улица в Саранске
 Кавказская улица — улица в Саратове
 Кавказская улица — улица в Светлограде Ставропольского края
 Кавказская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Кавказская улица — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан
 Кавказская улица — улица в Тамбове
 Кавказская улица — улица в селе Татарский Умыс Кочкуровского района республики Мордовия
 Кавказская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Кавказская улица — улица в Уфе
 Кавказская улица — улица в Хабаровске
 Кавказская улица — улица в Хасавюрте республики Дагестан
 Кавказская улица — улица в Челябинске
 Кавказская улица — улица в Черкесске
 Кавказская улица — улица в селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области
 Кавказская улица — улица в Шахтах Ростовской области
 Кавказская улица — улица в Южно-Сахалинске
 Кавказская улица — улица в Ярославле

Украина 

 Кавказская улица — улица в Брянке Луганской области
 Кавказская улица — улица в Днепропетровске
 Кавказская улица — улица в Донецке
 Кавказская улица — улица в Керчи автономной республики Крым
 Кавказская улица — улица в Киеве
 Кавказская улица — улица в Кременчуге Полтавской области
 Кавказская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Кавказская улица — улица в Луганске
 Кавказская улица — улица в Львове
 Кавказская улица — улица в Макеевке Донецкой области
 Кавказская улица — улица в Мариуполе Донецкой области
 Кавказская улица — улица в селе Новопетровка Кропивницкого района Кировоградской области
 Кавказская улица — улица в Одессе
 Кавказская улица — улица в Первомайске Луганской области
 Кавказская улица — улица в Перевальске Луганской области
 Кавказская улица — улица в Полтаве
 Кавказская улица — улица в Севастополе
 Кавказская улица — улица в Симферополе
 Кавказская улица — улица в Ужгороде
 Кавказская улица — улица в Хмельницком
 Кавказская улица — улица в Черкассах
 Кавказская улица — улица в Черновцах

См. также 
 Кавказская улица — исторический вариант названия улицы Кауказа в Риге
 Улица Кавказ
 Улица Кавказский тракт — улица в Ставрополе
 Северо-Кавказская улица
 Кавказский бульвар
 Кавказский переулок
 Кавказский проезд
 Кавказский тупик
 Кавказская